Victor Colani ist der Name folgender Personen:

* Victor Colani (Schauspieler) (1895–1957), deutscher Schauspieler
 Victor Colani (Designer) (* 1933), deutscher Designer